Barbara Esser ist der Name folgender Personen:

* Barbara Esser (Politikerin) (1902–1952), deutsche Handwerkerin und Politikerin (KPD)
 Barbara Esser (* 1951), deutsche Regisseurin, siehe Barbara und Jürgen Esser
 Barbara Esser (Inlineskaterin) (* 1953), deutsche Inlineskaterin